Grupplöp inom amerikansk galoppsport är de löpningar som uppfyller kriterierna för American Graded Stakes Committee of the Thoroughbred Owners and Breeders Association (TOBA). En specifik graderingsskala (I, II, III eller listad) tilldelas sedan löpet, baserat på statistisk analys av tidigare fälts kvalitet. I Kanada upprätthålls ett liknande betygssystem av Jockey Club of Canada. Grupplöp liknar travsportens grupplopp i Europa, men graderingen är mer strikt i Nordamerika. 

Klassificeringen används även i flertalet länder.

Kriterier 
För att avgöra om ett löp är kvalificerat för att klassas som grupplöp, använder American Graded Stakes Committee följande kriterier:  

 Prissumma: Att löpet har en prissumma på minst 75 000 dollar. (100 000 dollar för grupp III, 200 000 dollar för grupp II och 300 000 dollar för grupp I.)
 Livslängd: Att löpet har körts i två år under i princip samma förhållanden. (Loppets avstånd till exempel kan ändras något, men ej ålder och könskriterier.)
 Begränsningar: Att löpet får begränsas endast i ålder och kön.
 Drogtestning: Drogtestning efter löpet hanteras av en statlig myndighet.
 Medicinering: Att angiven medicinering följs. Specifikt får endast Boldenone, Nandrolone, Stanozolol och Testosteron användas. (detta är en minimistandard - vissa racingjurisdiktioner har ännu högre begränsningar för mediciner)

År 2008 genomförde kommittén en regel som krävde att tågreppet på hästskon, utformad för att förbättra greppet, inte ska vara längre än 2 millimeter. Detta då studier av Dr. Susan Stover  visade att sådana tågrepp väsentligt ökar risken för svåra tävlingsskador. De har också diskuterat en utfasning av användandet av furosemid (Lasix).

Ett nyetablerat löp kan ärva en klassificering för ett nedlagt löp om det hålls på samma bana, under snarlika förhållanden. Till exempel var premiärupplagan av Pegasus World Cup 2017 ett grupp 1-löp, då det ärvt klassificeringen från det nedlagda Donn Handicap.

USA

Grupp 1 (2020) 
På grund av COVID-19-pandemin, har några av löpen nedan senarelagts, eller inte arrangerats alls under 2020. Prissumman för vissa löp kan även ha ändrats.

Referenser

Noter 

Galoppsport
Galopplöp